Covachuela, el diminutivo despectivo de cueva, es la denominación que se da a las habitaciones situadas en la planta del sótano, especialmente el ocupado por una tienda o un despacho.

Su uso, que enseguida se convirtió en peyorativo, se remonta a la España del siglo , donde la Secretaría del Despacho tenía esa ubicación en el Alcázar de Madrid. Por extensión el término se usó para referirse a cualquier puesto burocrático o a una oficina, donde trabajaban los covachuelistas, funcionarios ingeniosamente criticados por la literatura de la época (Quevedo) y en los siglos siguientes (Diego de Torres Villarroel).

Véase también
Covacha
San Felipe el Real, 
Iglesia de los Santos Juanes (Valencia)
Arbitristas

Referencias

Arquitectura
Tópicos literarios